Игорь Шувалов:
 Шувалов, Игорь Васильевич (род. 1935) — советский и российский тренер по лёгкой атлетике, заслуженный тренер РСФСР.
 Шувалов, Игорь Иванович (род. 1967) — российский государственный деятель, первый заместитель председателя Правительства России с 2008 года.